Walther Wever ist der Name folgender Personen:

* Walther Wever (General) (1887–1936), deutscher Luftwaffengeneral
 Walther C. Wever (* 1955), deutscher Manager
 Walther G. Wever (1859–1922), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Walther Bever-Mohr (1901–1955), deutscher Filmamateur